Юрий Овсянников:
 Овсянников, Юрий Максимилианович (1926—2001) — историк и искусствовед, писатель, редактор.
 Овсянников, Юрий Сергеевич (1937—2009) — государственный деятель Приднестровья.